В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis (жовтень) 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Бонні Гадушек здобула титул, у фіналі перемігши Пем Кеселі 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Кеті Ріналді (півфінал)
  Бонні Гадушек (переможниця)
  Пем Кеселі (фінал)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)

 Мері-Лу П'ятек (чвертьфінал)
 Мелісса Гарні (чвертьфінал)
 Лей-Енн Томпсон (1-ше коло)
 Іва Бударжова (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis